Лас Уертитас има више значења:

 Лас Уертитас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Уертитас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Уертитас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Уертитас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уертитас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертитас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертитас, Ла Уерта (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертитас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертитас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Уертитас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Уертитас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Уертитас (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику